ФК «Борац» () ― профессиональный футбольный клуб из Боснии и Герцеговины, базируется в городе Баня-Лука (Республика Сербская). В сезоне 2007/08 «Борац», заняв первое место в Первой лиге Республики Сербской, получил право выступать в Премьер-лиге. В настоящее время играет в Премьер-лиге Боснии и Герцеговины. Клуб играет на Городском стадионе (вмещает 9730 зрителей).

История 
Футбольный клуб «Борац» был основан 4 июля 1926 года, в 1928 году клуб добился первого в своей истории успеха, выиграв турнир в Сараево. Затем клуб долгое время выступал в третьей лиге чемпионата Югославии, лишь в 1953 году команде удалось выйти во вторую лигу.

В 1961 году «Борац» получил право выступать в высшем дивизионе югославского футбола, однако после первого сезона в элите, клуб вылетел обратно во вторую лигу. Второй раз «Борац» получил право играть в высшем дивизионе в 1970 году и продержался в высшей лиге четыре сезона, вылетев во вторую лигу в 1974 году. В 1975 году клуб возвращается в элиту югославского футбола, однако в 1980 году снова вылетает в низший дивизион. Лучшим результатом «Бораца» за всю историю участия в чемпионатах Югославии является 4-е место в Первой лиге в сезоне 1990/91.

После распада Югославии, в чемпионате Боснии и Герцеговины «Борац» трижды выигрывал первенство Республики Сербской (в 2001, 2006 и 2008 годах). В настоящее время выступает в высшем дивизионе чемпионата Боснии и Герцеговины.

Кубок Югославии «Борац» выигрывал один раз в 1988 году, став первым и единственным клубом в югославской истории, которому удалось добиться этого, будучи участником второй лиги. Также «Борац» был финалистом национального Кубка в 1974 году. Также клуб сыграл восемь матчей под эгидой УЕФА, два раза участвовал в Кубке Кубков, и Кубке УЕФА, однако в 1975 году был выбит из розыгрыша бельгийским «Андерлехтом», а в 1988 году советским «Металлистом».

«Борац» является одним из старейших футбольных клубов бывшей Югославии, в 2006 году клуб отметил своё 80-летие. В сезоне 2010/11, «красно-синие» стали впервые в своей истории, чемпионами страны.

Болельщики 
Основной ультрас-группой «Бораца» является объединение фанатов «Лешинари», что в переводе с сербского означает «Грифы» (буквально «Падальщики»), группа была основана 18 ноября 1987 года. «Лешинари» являются одним из наиболее ярких фанатских движений на просторах бывшей Югославии.

В 1989 году у фанатов «Бораца» возник союз и дружеские отношения с фанатами сербского клуба «Войводина», которые они поддерживают до сих пор. В международных соревнованиях фанаты «Бораца» поддерживают сборную Сербии, а не сборную Боснии и Герцеговины. Например в 2009 году накануне стыковых матчей Португалия ― Босния и Герцеговина за право попасть на Чемпионат мира 2010 в ЮАР, фанаты «Бораца» на матче против команды «Леотар» вывесили провокационный баннер: Вперёд Португалия.

Поскольку клуб базируется в Республике Сербской, фанатами команды являются сербы, которые придерживаются ультраправых политических взглядов, на трибунах можно увидеть флаги Сербии и другую национальную сербскую символику. Фанаты команды активно протестовали против провозглашения независимости Косова. Также фанаты команды участвовали в международном турнире в Косово в 2009 году.

Выступления клуба в еврокубках 
 1/8 = 1/8 финала / 1/2 = полуфинал
 Ф = финал

Достижения 
 Обладатель Кубка Югославии: 1988
 Чемпион Боснии и Герцеговины: 2011, 2021
 Бронзовый призёр чемпионата Боснии и Герцеговины (3): 2010, 2012, 2013
 Обладатель Кубка Боснии и Герцеговины: 2010
 Финалист Кубка Боснии и Герцеговины (2): 2004, 2021
 Обладатель Кубок Митропы: 1992
 Кубок Республики Сербской: 1995, 1996, 2009
 Первая лига Республики Сербской: 2001, 2006, 2008

Состав

Известные игроки 

  /  Синиша Гагула
  Дарко Малетич
  /  Вуле Тривунович
  Крунич, Бранислав

Ссылки 
 Официальный сайт СК «Борац»
 Сайт болельщиков
 Русскоязычный сайт о ФК «Борац»

ФК «Борац» Баня-Лука